Touvet est un nom de famille porté par plusieurs personnalités, et un nom de lieu.

Personnalités 

 François Touvet (né en 1965), évêque de Châlons-en-Champagne.
 Laurent Touvet (né en 1962), conseiller d'État, directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel, préfet.

Toponymes 

 Le Touvet, commune française (38660) dans le département de l'Isère en région Auvergne-Rhône-Alpes
Le Touvet, lieu-dit (01300 Prémeyzel), dans le département de l'Ain
Le Touvet, lieu-dit (73460 Sainte-Hélène-sur-Isère / Bonvillard), dans le département de la Savoie
Le Touvet, lieu-dit (73800 Sainte-Hélène-du-Lac / Planaise), dans le département de la Savoie